Legère ist der Familienname folgender Personen:

 Karsten Legère (* 1943), deutscher Afrikanist
 Werner Legère (1912–1998), deutscher Schriftsteller